Мари́я Бард (; 7 июля 1900, Шверин — 8 апреля 1944, Потсдам) — немецкая актриса немого кино.

Биография 
Мария Бард родилась 7 июля 1900 года в Шверине.

В 1920—1930 года она была замужем за бизнесменом Вильгельмом Грааффом, в 1931—1940 годах — за актёром Вернером Краусом, в 1940—1944 годах (до своей смерти) — за актёром Ханнсом Штельцером. Детей у неё не было.

За свою 18-летнюю кинокарьеру, длившуюся с 1924 по 1942 год, Мария сыграла в 10 немых фильмах.

Гибель 

43-летняя Мария покончила жизнь самоубийством по политическим причинам 8 апреля 1944 года в Потсдаме (Германия).

Ссылки 

Киноактрисы Германии
Женщины-самоубийцы Германии